Vive y deja morir puede referirse a:

 Vive y deja morir, novela de Ian Fleming de 1954; 
 Vive y deja morir, película de 1973, basada en la anterior; o
 «Live and Let Die», canción de Paul McCartney usada como banda sonora para la película anterior.